
Termin -{C7}- ima više značenja.

 -{C7}-, ili -{CXCL10}-, je mali citokin iz -{CXC}- hemokin familije.
 -{C7}- protein  je dizajnirani transkripcioni faktor.